Diogo Soares (cartógrafo), português, padre jesuíta
Diogo Soares (explorador), explorador português que viajou pelo Extremo Oriente e foi lapidado na Birmânia
Diogo Soares (secretário), secretário do Conselho de Portugal na Corte de Madrid

Ver também

Desambiguações de antropônimos